Би́тва при Га́лисе (82 до н. э.) — сражение между римскими и понтийскими войсками в ходе Второй Митридатовой войны.

В 83 году до н. э. командующий римской армией в Азии пропретор Луций Лициний Мурена вторгся из Каппадокии в Понт. Ограбив Команы, он вернулся обратно. Митридат отправил к нему послов с напоминанием о нарушении мира, однако тот их отверг. На следующий год римляне вторглись из Галатии, ограбили 400 деревень и вернулись с большой добычей. Митридат направил посольство в Рим, из которого был направлен представитель с запретом для Мурены воевать с Митридатом. Несмотря на это, Мурена снова выступил в поход. Тогда Митридат отправил войско под командованием , которому удалось захватить римские обозы. Затем подошёл и сам Митридат с основными силами.

Мурена попытался переправиться через Галис, на другом берегу которого стояла понтийская армия, но потерпел поражение. Он отступил в укреплённый лагерь на высоком берегу, однако Митридат преследовал его и захватил лагерь. Римская армия бежала во Фригию.

В результате этой победы авторитет царя был повышен, а сам он вновь оккупировал Каппадокию. Вскоре война была прекращена на условии сохранения положений Дарданского мира.

Литература 
 

Сражения по алфавиту
Сражения Понта
Сражения Римской республики
Вторая Митридатова война
82 год до н. э.